Вереш () — венгерская и югославская фамилия.

Известные носители 
 Вереш, Андраш (род. 1959) — католический прелат, епископ Сомбатхея.
 Вереш, Вьорика (род. 1962) — румынская гребная рулевая.
 Вереш, Дьёзё (1936—2011) — венгерский тяжелоатлет.
 Вереш, Лайош (1889—1976) — венгерский генерал, бывший краткое время заместителем регента М. Хорти.
 Вереш, Маришка (1947—2006) — голландская певица, солистка группы «Shocking Blue».
 Вереш, Милан (род. 1928) — югославский дипломат, посол в СССР в 1986-1991 гг.
 Вереш, Петер (1897—1971) — венгерский писатель и политик.
 Вереш, Шандор (1907—1992) — венгерско-швейцарский композитор.

См. также